Simen Hegstad Krüger (ur. 13 marca 1993 w Hønefoss) – norweski biegacz narciarski, czterokrotny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Simen Hegstad Krüger pojawił się 12 lutego 2010 roku w Hovden, gdzie w zawodach juniorskich zajął 39. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. W 2012 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, gdzie zajął 46. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata juniorów w Libercu wspólnie z kolegami z reprezentacji wywalczył srebrny medal w sztafecie. W startach indywidualnych zajmował czwarte miejsca w biegu łączonym na 20 km oraz biegu na 10 km stylem dowolnym. Brał także udział w rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty, gdzie zdobył srebrny medal w biegu na 15 km stylem dowolnym. W zawodach tych rozdzielił na podium Niemca Floriana Notza oraz Francuza Adriena Backscheidera. 

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 16 marca 2013 roku w Oslo, zajmując 43. miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 6 grudnia 2014 roku w Lillehammer, gdzie zajął 23. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. W sezonie 2014/2015 startował jeszcze kilkukrotnie, najlepszy wynik osiągając w cyklu Lillehammer Tour, który ukończył na 21. pozycji. W klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 100. miejsce. W klasyfikacji końcowej sezonów 2018/2019 i 2019/2020 zajmował czwarte miejsce. W sezonie 2020/2021 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji dystansów.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku wywalczył trzy medale. Najpierw zwyciężył w biegu łączonym, wyprzedzając rodaków: Martina Johnsruda Sundby'ego i Hansa Christera Holunda. Parę dni później zajął drugie miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym, rozdzielając Dario Colognę ze Szwajcarii i Rosjanina Dienisa Spicowa. Ponadto Norwegowie w składzie: Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger i Johannes Høsflot Klæbo zwyciężyli w sztafecie. Kolejne trzy medale zdobył na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku. W biegu łączonym i biegu na 15 km stylem dowolnym był drugi, ulegając odpowiednio Aleksandrowi Bolszunowowi i Hansowi Christerowi Holundowi. Ponadto zajął trzecie miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym, za Emilem Iversenem i Aleksandrem Bolszunowem. Podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku wystąpił tylko w jednej konkurencji - w biegu na 50 km stylem dowolnym zajął trzecie miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Simen Hegstad Krüger

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1993